Bahrein enviou uma equipe de 12 atletas para competir nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, em Londres, na Grã-Bretanha.

Desempenho

Medalhas

Ligações externas 
 

Países nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
2012
Desporto no Bahrein em 2012